Кањина може бити:

 Кањина (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Кањина (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република